Restrepo puede hacer referencia a:

Lugares geográficos
Restrepo: localidad colombiana del departamento de Meta.
Restrepo: localidad colombiana del valle del Cauca.
Restrepo: barrio de Bogotá.
Restrepo: estación de Bogotá.
Restrepo: lugar de Vegadeo en la Parroquia de Paramios, Asturias, España, donde los primos Alonso y Marcos López de Restrepo, naturales de Piantón y  emigrados a Colombia en los 1600, tuvieron su origen.

Personas
Carlos Eugenio Restrepo: político colombiano.
Carlos Alberto Vives Restrepo: cantante colombiano.
Javier Darío Restrepo (1932-2019): periodista colombiano.
Laura Restrepo: escritora colombiano.
Ximena Restrepo: atleta colombiano.
José Manuel Restrepo (1781 - 1863): político e historiador colombiano.
Juan Carlos Restrepo: político colombiano.
María Fernanda Restrepo: productora de cine ecuatoriana.
Guillermo Leon Restrepo Sánchez: Médico, Cirujano, Psiquiatra exitoso.
Luis Eduardo Restrepo Patiño: Reaccionador profesional de contenido en internet.

Otros
Restrepo, película estadounidense de 2010.
Caso Restrepo, caso de desaparición forzosa de los hermanos Restrepo en Ecuador.